

Aziende 
 T.U.K.  – azienda britannica di calzature

Codici 
 TUK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Turbat (Pakistan)
 tuk – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 per la lingua turcmena

Pagine correlate 
 Tuck
 Tuc